Adin Hill (né le  à Comox dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière en junior avec les Canucks de Calgary dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta. Il termine la saison 2013-2014 avec les Winterhawks de Portland dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au troisième tour, en soixante-seizième position par les Coyotes de l'Arizona lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. Il passe professionnel en 2016 avec les Falcons de Springfield dans la
Ligue américaine de hockey.

Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes, le , face aux Stars de Dallas.

Le , il est échangé aux Sharks de San José avec un choix de septième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2022 en retour de Josef Kořenář et d'un choix de deuxième tour lors du repêchage 2022.

Il passe une seule saison avec les Sharks et est transigé aux Golden Knights de Vegas contre un choix de 4e ronde en 2024, le 29 août 2022.

Carrière internationale 
Il représente le Canada au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Canucks de Calgary || AJHL || 19 || 2 || 14 || 1 ||  || 68 || 3,92 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Winterhawks de Portland || LHOu || 4 || 4 || 0 || 0 || 218 || 6 || 1,65 || 93,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Winterhawks de Portland || LHOu || 46 || 31 || 11 || 1 ||  || 122 || 2,81 || 92,1 || 2 || 4 || 17 || 10 || 6  ||  || 53 || 2,96 || 91,1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Winterhawks de Portland || LHOu || 65 || 32 || 27 || 6 ||  || 192 || 2,96 || 91,7 || 3 || 12 || 4 || 0 || 4 || 235 || 14 || 3,58 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 4 || 1 || 3 || 0 || 236 || 12 || 3,05 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rush de Rapid City || ECHL || 5 || 1 || 3 || 0 || 301 || 18 || 3,59 || 89 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 40 || 16 || 14 || 0 ||  || 118 || 3,16 || 90,6 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH || 36 || 19 || 11 || 0 ||  || 74 || 2,28 || 91,4 || 5 || 4 || 9 || 4 || 5 || 567 || 20 || 2,12 || 92,2 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 4 || 1 || 3 || 0 || 241 || 14 || 3,49 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH || 36 || 16 || 19 || 2 ||  || 89 || 2,61 || 90,6 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l’Arizona || LNH || 13 || 7 || 5 || 0 || 696 || 32 || 2,76 || 90,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l’Arizona || LNH || 13 || 2 || 4 || 3 || 641 || 28 || 2,62 || 91,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 20 || 15 || 5 || 0 ||  || 48 || 2,4 || 91,8 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 2 || 0 || 2 || 0 || 116 || 8 || 4,13 || 86,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l’Arizona || LNH || 19 || 9 || 9 || 1 ||  || 46 || 2,74 || 91,3 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2021 || align=left| || align=left|Championnat du monde|| 3 || || || || || 1,73 || 90,9 || 0 || || align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Comox (ville)
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Sharks de San José